EM i basket kan syfta på:

 Europamästerskapet i basket för herrar
 Europamästerskapet i basket för damer
 U20-Europamästerskapet i basket för herrar
 U20-Europamästerskapet i basket för damer
 U18-Europamästerskapet i basket för herrar
 U18-Europamästerskapet i basket för damer
 U16-Europamästerskapet i basket för flickor
 U16-Europamästerskapet i basket för pojkar